Loché steht für:
* Loché (Yucatán), Gemeinde im Municipio Panabá im mexikanischen Bundesstaat Yucatán
 Loché, ehemalige Gemeinde im Département Saône-et-Loire, heute Teil von Mâcon, siehe Loché (Saône-et-Loire)